Дискография Джо Сатриани, американского мультиинструменталиста итальянского происхождения, известного прежде всего своими работами в качестве инструментального рок - гитариста, с несколькими номинациями «Грэмми». Данная дискография включает в себя все его альбомы, включая альбомы в сотрудничестве с Chickenfoot, Blue Öyster Cult, Стюарт Хэмм, Элис Купер, Spinal Tap и проектом G3 (об этом более подробно см. раздел «Сотрудничество»).

Начиная с его одноимённого дебютного EP в 1984 году, Сатриани выпустил восемнадцать студийных альбомов (один из них смешанный — студийно-концертный), три мини-альбома, пять концертных альбомов и четыре сборника его композиций. Три альбома Джо Сатриани получили золотую сертификацию в Соединенных Штатах, а альбом «Surfing with the Alien» стал «платиновым».

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Сотрудничество

Проект G3

Примечания

Комментарии

Источники 

Сатриани, Джо
Сатриани, Джо
Сатриани, Джо